Тарик Эль-Жармуни (30 декабря 1977 года, Мохаммедия) — марокканский футболист, последним клубом была «Кенитра». Выступал за национальную сборную Марокко.

Клубная карьера 
Эль-Жармуни является воспитанником клуба «Шабаб Мохаммедия». Профессиональную карьеру начал в этом же клубе в 1996 году.

В 2000 году он перешёл в «Видад», с которым в первом же сезоне выиграл кубок Марокко по футболу, а во втором стал вице-чемпионом страны и обладателем Кубка кубков КАФ (в финале со счётом 2:2 благодаря выездному голу был побеждён ганский «Асанте Котоко»).

В начале 2003 года он перешёл в киевское «Динамо» и сразу был отправлен во вторую команду. Однако и во второй команде проиграл конкуренцию за место в воротах Рустаму Худжамову, поэтому за полгода провёл лишь один матч за третью команду.

Летом 2003 года он вернулся на родину, подписав контракт с ФАРом, с которым выиграл ряд национальных и африканских трофеев.

В течение 2010—2012 годов выступал за «Раджу», с которой также выигрывал чемпионат и кубок Марокко.

С января 2013 года выступает за «Кенитру».

Национальная сборная 
В 2000 году в составе олимпийской сборной Марокко был участником футбольного турнира Олимпийских игр в Сиднее, на котором сыграл во всех трёх матчах сборной, пропустив 7 голов.

Через два года он был включён в заявку сборной на Кубок африканских наций 2002 в Мали, однако на поле так и не выходил.

Эль-Жармуни дебютировал в сборной Марокко в 2003 году, а уже в следующем году в составе сборной стал вице-чемпионом Африки на турнире в Тунисе, проиграв в финале хозяевам соревнований. Правда, на этот раз Тарик был лишь резервным вратарём и ни одной игры на турнире не провёл.

В 2006 году Эль-Жармуни наконец дебютировал на Кубке африканских наций, который проходил в Египте, сыграв в двух матчах, в которых не пропустил ни одного гола.

С 2007 года перестал вызываться в сборную. Всего провёл за сборную 17 матчей.

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки олимпийской сборной Марокко по футболу
Игроки сборной Марокко по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Видад»
Игроки ФК ФАР
Игроки ФК «Замалек»
Игроки ФК «Раджа»
Игроки ФК «Кенитра»